Tim Kelleher ist der Name folgender Personen:

* Tim Kelleher (Schauspieler), US-amerikanischer Schauspieler 
 Tim Kelleher (Drehbuchautor), Drehbuchautor und Regisseur 
 Tim Kelleher (Musiker) (* 1980), US-amerikanischer Musiker